Резников, Наум: Резников, Наум Иосифович (1889—1971) — советский учёный, профессор.
 Резников, Наум Лазаревич (1936—2005) — советский и российский хоккейный арбитр.